Danny kan avse:

 Danny Boy – en folksång
 Danny (TV-serie) – en komediserie 2001 på CBS

Personer 
Danny är ett smeknamn till Daniel
 Danny – en finsk sångare, se Danny (sångare)
 Danny Aiello (1933–), en amerikansk skådespelare
 Danny Alves (1983–), född Daniel Miguel Alves Gomes, portugisisk fotbollsspelare
 Danny Brown (rappare) (1981–), en amerikansk rappare
 Danny Davis (1925–2008), en amerikansk countrysångare
 Danny DeVito (1944–), en amerikansk filmregissör, filmproducent och skådespelare
 Danny Dyer (1977–), en brittisk skådespelare och mediepersonlighet
 Danny Elfman (1953–), en amerikansk kompositör och musiker
 Danny Faure (1962–), en politiker från Seychellerna
 Danny Gare (1954–), en kanadensisk före detta professionell ishockeyforward
 Danny Gatton (1945–1994), en amerikansk gitarrist
 Danny Huston (1962–), en amerikansk skådespelare
 Danny Ings (1992–), en engelsk fotbollsspelare
 Danny Kirwan (1950–2018), en brittisk gitarrist, sångare och låtskrivare
 Danny Lloyd (1973–), en amerikansk före detta barnskådespelare
 Danny Masterson (1976–), en amerikansk skådespelare
 Danny Rose (1990–), en engelsk fotbollsspelare
 Danny Saucedo (1986–) även Danny, en svensk sångare
 Danny Tamberelli (1982–), en amerikansk skådespelare, komiker och musiker
 Danny Taylor (1986–), en brittisk-kanadensisk professionell ishockeymålvakt
 Danny Quinn (1964–), en amerikansk skådespelare